DeSoto – marka amerykańskich samochodów osobowych produkowanych w latach 1928–1961
Miejscowości w USA:
 DeSoto – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Dallas
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo DeSoto (ang. DeSoto County) – w stanie Floryda
 hrabstwo DeSoto (ang. DeSoto County) – w stanie Missisipi